Agraff kan syfta på:

 Agraff – ett prydnadsspänne, en häkta, en krok eller dylikt, som appliceras för att hålla ihop två tygstycken
 Agraff (arkitektur) – ett ornament eller dekor på slutstenen 
 Agraff (kirurgi) – en häftklammer i titan som ibland används i kirurgin i stället för sutur för att hålla ihop huden där det har blivit ett sår